

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2 
 Przysietnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz 
 Przysietnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów